Икстлан (, в испанском произношении также Истлан) — мексиканский топоним ацтекского происхождения.
 Путешествие в Икстлан — книга К. Кастанеды
 Истлан-де-лос-Эрворес — город в мексиканском штате Мичоакан
 Истлан-дель-Рио — археологический город тольтеков
 Истлан-де-Хуарес — город в мексиканском штате Оахака